Siergiej Komarow (ur. 1983) – rosyjski narciarz alpejski
 Siergiej Komarow (1891-1957) – radziecki aktor i reżyser
 Siergiej Komarow (1905-1966) – radziecki polityk